Andrés de Grecia y Dinamarca (Atenas, -Montecarlo, ) fue el cuarto hijo varón del rey Jorge I de Grecia y de la gran duquesa . También es conocido por haber sido el padre de Felipe de Edimburgo y, por ende, abuelo de Carlos III del Reino Unido y bisabuelo de la siguiente generación de la familia real británica.

Biografía 

Estudió la carrera militar en Grecia y más tarde en Alemania participando activamente en las diferentes guerras balcánicas.

La Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y los sucesivos exilios que sufrió la familia real griega afectaron enormemente a la familia del príncipe Andrés. El exilio lo vivieron en París con la ayuda de la princesa Marie Bonaparte, princesa de Grecia (casada con el príncipe Jorge de Grecia, hermano de Andrés). La princesa Alicia abriría una tienda de ropa en Faubourg Saint-Honoré y el príncipe Andrés escribiría un libro titulado Hacia el desastre.

Los años 1930 trajeron una sucesión de acontecimientos decisivos en la vida del príncipe Andrés: las bodas de sus cuatro hijas con familias de la nobleza alemana, la trágica muerte de la princesa Cecilia y el posterior internamiento de su esposa, la princesa Alicia, en un centro de enfermedades mentales.

En diciembre de 1944 Andrés de Grecia fue hallado muerto en su habitación del Hotel Metropole de Montecarlo, donde residía desde que la Segunda Guerra Mundial le sorprendiera en el sur de Francia.

Matrimonio y descendencia 
En 1903 contrajo matrimonio con la princesa Alicia de Battenberg, princesa de Grecia y Dinamarca, que era bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido y nieta también del gran duque Luis IV de Hesse-Darmstadt. Andrés y Alicia tuvieron cinco hijos:

 Margarita de Grecia y Dinamarca, princesa de Hohenlohe-Lagenburg nacida en 1905 en Atenas y fallecida en 1981 en Bad Wiessee. Se casó con el príncipe Godofredo de Hohenlohe-Langenburg.
 Teodora de Grecia y Dinamarca, margravina de Baden nacida en 1906 en Atenas y fallecida en 1966 en Konstanz. Se casó con el margrave Bertoldo de Baden.
 Cecilia de Grecia y Dinamarca, princesa de Hesse-Darmstadt nacida en 1911 en Atenas y trágicamente fallecida en 1937 en Ostende en un accidente de aviación junto a su marido, el gran duque Jorge Donato de Hesse-Darmstadt y sus hijos. 
 Sofía, princesa de Grecia y Dinamarca, princesa de Hesse-Kassel y de Hannover nacida en 1914 en Corfú y fallecida en 2001 en Baviera. Se casó en primeras nupcias con el príncipe Cristóbal Ernesto de Hesse-Kassel y en segundas nupcias con el príncipe Jorge Guillermo de Hannover.
 Felipe de Grecia y Dinamarca, nacido en 1921 en Corfú y fallecido en 2021 en Windsor. Casado con la reina Isabel II del Reino Unido y nombrado duque de Edimburgo.

Distinciones honoríficas 
  Caballero del Collar de la Orden de Carlos III (Reino de España, 30/05/1906).
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia, 1907).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia, 1907).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia, 1907).

Ancestros

Referencias

 Brandreth, Gyles (2004). Philip and Elizabeth: Portrait of a Marriage. London: Century. ISBN 0-7126-6103-4
 Clogg, Richard (1979). A Short History of Modern Greece. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22479-9
 Heald, Tim (1991). The Duke: A Portrait of Prince Philip. London: Hodder and Stoughton. ISBN 0-340-54607-7
 Van der Kiste, John (1994). Kings of the Hellenes. Stroud, Gloucestershire: Alan Sutton Publishing. ISBN 0-7509-0525-5
Vickers, Hugo. (2000). Alice, Princess Andrew of Greece. London: Hamish Hamilton. ISBN 0-241-13686-5

Príncipes de Grecia del siglo XIX de la casa de Glücksburg
Príncipes de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Príncipes de Dinamarca
Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Nobles de Dinamarca del siglo XX
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros de la Orden del Elefante
Nacidos en Atenas
Fallecidos en Montecarlo